Slager (beroep), een verwerker of verkoper van vlees
 Slagerij, een winkel voor de verkoop van vlees
 Paardenslager, een verwerker van paardenvlees
 Koperslager, een bewerker van koper
 Touwslager, een maker van touw
 Olieslager, een maker van olie
 Hondenslager, een hondenverdelger
 Seriemoordenaar, een mensenslachter

 Personen
 Catharinus Slager (1897-1965), Nederlands burgemeester
 Denzel Slager (1993), Nederlands voetballer
 Frans Slager (1876-1953), Nederlands kunstschilder
 Johan Slager (1946), Nederlands gitarist
 Johannes Willem Slager (1901-1982), Nederlands predikant
 Kees Slager (1938), Nederlands journalist en politicus
 Peter Slager (1959), Nederlands bassist
 Piet Slager jr. (1871-1938), Nederlands kunstschilder
 Piet Slager sr. (1841-1912), Nederlands kunstschilder
 Tom Slager (1918-1994), Nederlands kunstschilder

 Overig
 Museum Slager, Nederlands kunstmuseum